Л’Амеллья-де-Мар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эбре. Занимает площадь 66,87 км². Население — 7071 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Таррагоны